Licinius est un nom de personne d'origine latine notamment porté par :

Licinius (mort en 325), co-empereur romain ;
Licinius II (mort en 325), césar romain, fils du précédent ;
Licinius (mort en 519), évêque de Tours.

Voir aussi 
Licinii